Верхняя Мельница — название населённых пунктов.

Россия 
 Верхняя Мельница — хутор в Репьевском районе Воронежской области.
 Верхняя Мельница — деревня в Кунгурском районе Пермского края.